Doblmühle ist der Ortsname von

 Doblmühle (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Doblmühle (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf in der Gemarkung Otterskirchen, Landkreis Passau, Bayern
 Doblmühle am Perlbach, Ortsteil des Marktes Windorf in der Gemarkung Albersdorf, Landkreis Passau, Bayern